Elisabet de Württemberg (arxiduquessa d'Àustria) (1767 - 1790).
 Elisabet de Württemberg (princesa de Baden) (1802 - 1864).
 Elisabet de Württemberg (princesa de les Dues Sicílies) (1933).